Il nome Nené, o Nenè, può riferirsi a:

Cinema
 Nenè  – film di Salvatore Samperi uscito nel 1977, tratto dal romanzo di Lanza.

Letteratura
 Nenè  – romanzo di Cesare Lanza, pubblicato nel 1976.

Musica
 Nené  – album di Amedeo Minghi del 1991.
 Nené/Primula  – singolo di Amedeo Minghi del 1991.

Persone 
Claudio Olinto de Carvalho – ex calciatore brasiliano del Cagliari nell'anno dello scudetto 1969-70
Herminio Olinto de Carvalho – ex calciatore brasiliano
Néstor Osvaldo Gómez – giocatore di biliardo italo-argentino
Tamagnini Manuel Gomes Baptista – ex calciatore portoghese
Rui Filipe da Cunha Correia – calciatore portoghese
Ânderson Miguel da Silva – calciatore brasiliano, attaccante del 
Anderson Luiz de Carvalho – calciatore brasiliano, attaccante del

Pagine correlate
Nene
Nenê